Louros puede referirse a:

 Louro (La Coruña), parroquia y aldea española del municipio de Muros, provincia de La Coruña, Galicia.
 Louro (Pontevedra), aldea española de la parroquia de Sietecoros, del municipio de Valga, provincia de Pontevedra, Galicia.
 Louro (Vila Nova de Famalicão), freguesia portuguesa del municipio de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.